Northern Ireland Open 2017 – dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2017/2018. Rozegrany został w dniach 20-26 listopada 2017 roku w Waterfront Hall w Belfast (Irlandia Północna).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 6 000 £
Runda 3: 3 500 £
Runda 2: 2 500 £

Najwyższy break turnieju: 2 000 £

Łączna pula nagród: 366 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 142, 135, 107  John Higgins
 140, 120  Kurt Maflin
 138, 129  Stephen Maguire
 138  Ben Woollaston
 137, 114, 113  Yan Bingtao
 137  Lukas Kleckers
 134  Dominic Dale
 134  Ryan Day
 132, 105  Robert Milkins
 131  Li Yuan
 129, 107  Joe Perry
 129  Gary Wilson
 128  Robin Hull
 127, 113, 106, 104  Mark Williams
 126  Ronnie O’Sullivan
 125, 119  Akani Songsermsawad
 125  Anthony McGill

 115, 107, 105  Thepchaiya Un-Nooh
 113, 108  Matthew Selt
 110, 106  Sam Craigie
 110  Xiao Guodong
 109, 106  Tian Pengfei
 108  Allan Taylor
 106  Paul Davison
 105  Kyren Wilson
 104  Neil Robertson
 104  Yuan Sijun
 103, 103  Zhou Yuelong
 103  Ken Doherty
 103  Michael Holt
 102  Cao Yupeng
 101, 100  Jack Lisowski
 101  Tom Ford
 101  Chen Zifan

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Northern Ireland Open 2017 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

Northern Ireland Open
2017 w Wielkiej Brytanii
2017 w sporcie
Sport w Belfaście